Plusieurs Monuments historiques français portent le nom de « maison de l’Arquebuse » :
 la maison de l'Arquebuse d'Auxerre (Yonne) ;
 la maison de l'Arquebuse de Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or) ;
 la maison de l'Arquebuse de Montbard (Côte-d'Or) ;
l'Hôtel de l'Arquebuse, à Troyes.